De Grand Prix-wegrace van de Amerika's 2019 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2019. De race werd verreden op 14 april 2019 op het Circuit of the Americas nabij Austin, Texas, Verenigde Staten.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2019
Amerika's